Moderato cantabile može značiti:

moderato cantabile (tal. "umjereno pjevno"), oznaka u glazbi
Moderato cantabile, roman Marguerite Duras iz 1958.
Moderato cantabile, film Petera Brooka iz 1960.
Moderato cantabile, nosač zvuka i šansona Arsena Dedića iz 1964.